Geografische namen
Lübeck, een stad in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Vrije en Hanzestad Lübeck, van 1815 tot 1937 een Duitse stadstaat in de huidige Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Rijksstad Lübeck, van 1226 tot 1811 een vrije rijksstad binnen het Heilige Roomse Rijk
Prinsbisdom Lübeck, een sticht in het Heilige Roomse Rijk
Vorstendom Lübeck, de opvolger van het prinsbisdom Lübeck

Vernoemd naar Lübeck
Erebegraafplaats Lübeck, een ereveld
Luchthaven Lübeck (Flughafen Lübeck Blankensee), een vliegveld
Lübeck Hauptbahnhof, een spoorwegstation
Kreuz Lübeck, een verkeersknooppunt
VfB Lübeck, een sportclub
VfR Lübeck, een voetbalclub
1. FC Phönix Lübeck, een voetbalclub
SV Polizei Lübeck, een voormalige voetbalclub

Personen
Vincent Lübeck (1654-1740), een Duits componist
Johann Lübeck (1799-1865), Nederlands musicus en directeur Haagse Muziekschool  
Ernst Lübeck (1829-1876), pianist, zoon van bovenstaande

Zie ook 
Vrede van Lübeck, een vredesverdrag uit 1629
Martelaren van Lübeck, drie ter dood gebrachte priesters
Lubeck (doorverwijspagina)